Kamila Karpiel (ur. 25 listopada 2001) – polska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu AZS Zakopane. Triumfatorka Letniego Pucharu Kontynentalnego 2017 i Pucharu Karpat 2017/2018, medalistka mistrzostw Polski.

Przebieg kariery

Początki 

Pierwszy skok w życiu oddała w listopadzie 2010 za namową Krystiana Długopolskiego, który później został jej trenerem – na skoczni K15 w Zakopanem Karpiel uzyskała wówczas odległość około 5–6 metrów.

W FIS Cup zadebiutowała we wrześniu 2014 w Râșnovie, zajmując 10. i 11. miejsce w 14-osobowej stawce. W sierpniu 2016 w swoim pierwszym starcie w Letnim Pucharze Kontynentalnym zajęła 38. pozycję.

Sezon 2017/2018 
Konkursy FIS Cup w lipcu 2017 kończyła w pierwszej dziesiątce. Dwukrotnie zwyciężyła w zawodach Pucharu Karpat 2017/2018 rozgrywanych w sierpniu 2017 w Planicy. 18 sierpnia zajęła 2. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oberwiesenthal. Dzień później odniosła na tej samej skoczni zwycięstwo, stając się tym samym pierwszą polską skoczkinią, która wygrała zawody tej rangi. We wrześniu 2017 w Szczyrku ponownie dwukrotnie zwyciężyła w konkursach Pucharu Karpat, zapewniając sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu. 15 i 16 września zajęła kolejno 3. i 6. pozycję w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Trondheim, co pozwoliło jej odnieść triumf w klasyfikacji generalnej tego cyklu. Na Letnich Mistrzostwach Polski 2017 zdobyła złoty medal w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej.

W zimowej części sezonu 2017/2018 osiągała gorsze wyniki niż latem. 30 listopada 2017 w Lillehammer zadebiutowała w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. W czterech startach w Pucharze Kontynentalnym najwyżej klasyfikowana była na 9. pozycji. Wystąpiła na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2018, zajmując 47. miejsce indywidualnie i 9. w drużynie.

Sezon 2018/2019 
Na Letnich Mistrzostwach Polski 2018 zwyciężyła w zawodach indywidualnych na skoczni średniej.

2 grudnia 2018 w Lillehammer zadebiutowała w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 40. pozycję. W styczniu 2019 ukończyła na 2. miejscu konkurs Pucharu Kontynentalnego w Planicy. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 zajęła 17. lokatę indywidualnie, 8. w zespole kobiecym i 9. w drużynie mieszanej. 8 lutego 2019 w Ljubnie zajęła 30. pozycję i zdobyła pierwszy w karierze punkt Pucharu Świata. Dzień później była 26. 23 lutego w Brotterode po raz drugi w sezonie zajęła 2. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego. Cały sezon zakończyła na 2. pozycji w klasyfikacji generalnej tego cyklu.

Została zgłoszona do występu na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019. Wraz z Kingą Rajdą była pierwszą polską skoczkinią narciarską startującą na zawodach tej rangi. W ramach mistrzostw zajęła 23. miejsce indywidualnie, a także 6. w drużynie mieszanej. W marcowych zawodach Pucharu Świata raz zdobyła punkty, dzięki zajęciu 28. miejsca w konkursie w Lillehammer w ramach Raw Air kobiet 2019.

Sezon 2019/2020 
W konsekwencji odniesionej rok wcześniej kontuzji, 3 lipca 2019 Karpiel poddała się operacji rekonstrukcji więzadeł krzyżowych w kolanie. Z tego powodu nie startowała w zawodach przez większość sezonu 2019/2020. Powołana została do kadry na Mistrzostwa Świata Juniorów 2020. Zajęła na nich 7. miejsce w obu konkursach drużynowych: kobiecym i mieszanym. W zawodach indywidualnych nie wystąpiła.

Sezon 2020/2021 
15 sierpnia 2020 zadebiutowała w zawodach Letniego Grand Prix, zajmując 19. miejsce w zawodach we Frenštácie pod Radhoštěm. W grudniu 2020 zdobyła złoty medal w indywidualnych zawodach mistrzostw Polski. W sezonie zimowym 2020/2021 raz zdobyła punkty Pucharu Świata, zajmując 30. miejsce w pierwszym konkursie w Râșnovie rozgrywanym 18 lutego 2021. Wystąpiła na Mistrzostwach Świata Juniorów 2021, gdzie była 17. indywidualnie i 6. w drużynie kobiecej. Na seniorskich Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021 indywidualnie odpadła w kwalifikacjach do zawodów na skoczni normalnej, zaś w konkursie na skoczni dużej zajęła 34. miejsce. Zajęła na nich również 7. pozycję w drużynie kobiecej i 6. w mieszanej.

Sezon 2021/2022 
Zdobyła złoty medal w Letnich Mistrzostwach Polski 2021 rozgrywanych na Średniej Krokwi. W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata raz awansowała do konkursu głównego – w zawodach w Niżnym Tagile zajęła 38. miejsce. 20 lutego 2022 trener reprezentacji Polski Łukasz Kruczek poinformował, że Karpiel została do końca sezonu odsunięta od szkolenia centralnego i uwzględniania przy ustalaniu składu na zawody międzynarodowe. Mimo tego tydzień później wystąpiła w konkursach FIS Cupu w Oberhofie.

1 października 2022 ogłosiła zawieszenie kariery sportowej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Karpiel na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Karpiel na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego kobiet chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach LPK

Zwycięstwa w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

Zimowe mistrzostwa Polski

Letnie mistrzostwa Polski

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2001
Sportowcy AZS Zakopane